Moulon bezeichnet folgende geographischen Objekte:

 Moulon (Gironde), französische Gemeinde im Département Gironde
 Moulon (Loiret), französische Gemeinde im Département Loiret
 Moulon (Yèvre), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Yèvre

Siehe auch:
 Pommiers-Moulons